Симфонический оркестр Берлинского радио:
 Симфонический оркестр Берлинского радио (, RSB) — оркестр, основанный в 1923 г. и работавший в период существования двух Германий в Восточном Берлине (ГДР)
 Симфонический оркестр Берлинского радио () — название, под которым в 1956—1993 гг. работал в Западном Берлине оркестр, ныне называющийся Немецкий симфонический оркестр Берлина